Osoby:
 Dino Risi – włoski reżyser i scenarzysta filmowy
 Edward Risi – południowoafrykański duchowny katolicki
 Peter Risi – szwajcarski piłkarz grający na pozycji napastnika

Inne:
 Risi – rodzaj makaronu